Следопыт — охотник, выслеживающий зверя по следам
 Следопыт — человек, который собирает материалы о былых исторических событиях, об исторических лицах.
 Следопыт — один из вариантов названия скаутов.
 Братство православных следопытов
 Клуб Следопытов  — христианская подростковая организация скаутского типа 

Фильмы:
 1963 — «Следопыт» (СССР), режиссёр Пётр Носов
 1987 — «Следопыт» (СССР), режиссёр Павел Любимов
 1996 — «Следопыт» (Канада), режиссёр Дональд Шебиб
 2007 — «Следопыт» () (Канада, США), режиссёр Маркус Ниспел (ремейк фильма «Первопроходец»)
 2010 — «Следопыт» () (Новая Зеландия, Великобритания), режиссёр Йен Шарп
 2009 — «Следопыт» — российский детективный сериал, режиссёр Роман Романовский

Литература:
 «Следопыт, или На берегах Онтарио» — роман американского писателя Джеймса Купера.
 «Следопыты» — сатировская драма древнегреческого драматурга Софокла
 Следопыты () — название двух групп, организованных дунэдайнами, прямо не связанных, но родственных друг другу:
 Следопыты Севера
 Следопыты Итилиэна

Персонажи:
 Следопыт — прозвище Натаниэля Бампо, главного героя серии романов Джеймса Купера.
 Следопыт () — персонаж вымышленной Вселенной Трансформеров

Авиация:
 «Следопыт» () — специально оборудованный самолёт-целеуказатель, использовавшийся при стратегических бомбардировках Германии во время Второй мировой войны

Примечания